Hancockia kan syfta på:

 Hancockia (djur) – ett släkte av snäckor
 Hancockia (växter) – ett släkte av växter